El topónimo Gusen puede referirse a:

 el río Gusen, un afluente del Danubio en la Alta Austria;
 Gusen (Langenstein), una población en el municipio de Langenstein en la Alta Austria;
 el Campo de concentración de Gusen, un campo nazi en Austria;
 el Memorial de Gusen, un lugar dedicado a la rememoración del Holocausto en Austria; 
 Sankt Georgen an der Gusen, un municipio del estado de Alta Austria.